Rezultati Odprtega prvenstva Anglije 2011 v tenisu za moške posamično.

Postavljeni igralci 
Seznam postavljenih igralcev. Novak Đoković je postal prvak, za ostale je v oklepaju navedeno kdaj so izpadli.
 

 Rafael Nadal (finale)
 '''Novak Đoković (prvak)
 Roger Federer (četrtfinale)
 Andy Murray (polfinale)
 Robin Söderling (tretji krog)
 Tomáš Berdych (četrti krog)
 David Ferrer  (četrti krog)
 Andy Roddick (tretji krog)
 Gaël Monfils (tretji krog)
 Mardy Fish (četrtfinale)
 Jürgen Melzer (tretji krog)
 Jo-Wilfried Tsonga (polfinale)
 Viktor Troicki (drugi krog)
 Stanislas Wawrinka  (drugi krog)
 Gilles Simon (tretji krog)
 Nicolás Almagro ''(tretji krog)

<ol start=17>
 Richard Gasquet ''(četrti krog)
 Mihail Južni ''(četrti krog)
 Michaël Llodra ''(četrti krog)
 Florian Mayer ''(drugi krog)
 Fernando Verdasco ''(drugi krog)
 Alexandr Dolgopolov ''(prvi krog)
 Janko Tipsarević ''(prvi krog, poškodba)
 Juan Martín del Potro ''(četrti krog)
 Juan Ignacio Chela ''(drugi krog)
 Guillermo García-López ''(drugi krog)
 Marin Čilić ''(prvi krog)
 David Nalbandian ''(tretji krog)
 Nikolaj Davidenko ''(prvi krog)
 Thomaz Bellucci ''(prvi krog)
 Milos Raonic ''(drugi krog, poškodba)
 Marcos Baghdatis ''(tretji krog)

Rezultati

Legenda

Zaključni boji

|RD3-score03-1=7<sup>10
|RD3-score03-2=7<sup>7
|RD3-score03-3=7
|RD3-score03-4=
|RD3-score03-5=
|RD3-seed04=15
|RD3-team04= G Simon
|RD3-score04-1=6<sup>8
|RD3-score04-2=6<sup>5
|RD3-score04-3=5
|RD3-score04-4=
|RD3-score04-5=

|RD4-seed01=1
|RD4-team01= R Nadal|RD4-score01-1=7<sup>8
|RD4-score01-2=3
|RD4-score01-3=7<sup>7
|RD4-score01-4=6|RD4-score01-5=
|RD4-seed02=24
|RD4-team02=
|RD4-score02-1=6<sup>6
|RD4-score02-2=6
|RD4-score02-3=6<sup>4
|RD4-score02-4=4
|RD4-score02-5=
}}

2. del

3. del

4. del

Spodnji del

5. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=7
|RD1-team01= D Ferrer
|RD1-score01-1=6
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= B Paire
|RD1-score02-1=4
|RD1-score02-2=4
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= I Dodig
|RD1-score03-1=6<sup>5
|RD1-score03-2=0
|RD1-score03-3=5
|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=LL
|RD1-team04= R Harrison
|RD1-score04-1=7<sup>7
|RD1-score04-2=6
|RD1-score04-3=7
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= C Berlocq
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=6<sup>6
|RD1-score05-3=6
|RD1-score05-4=2
|RD1-score05-5=4
|RD1-seed06=Q
|RD1-team06= K Beck
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=7<sup>8
|RD1-score06-3=4
|RD1-score06-4=6
|RD1-score06-5=6

|RD1-seed07=
|RD1-team07= A Golubev
|RD1-score07-1=3
|RD1-score07-2=3<sup>r
|RD1-score07-3=
|RD1-score07-4=
|RD1-score07-5=
|RD1-seed08=26
|RD1-team08= G García-López
|RD1-score08-1=6
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=
|RD1-score08-4=
|RD1-score08-5=

|RD1-seed09=22
|RD1-team09= A Dolgopolov
|RD1-score09-1=3
|RD1-score09-2=7<sup>8
|RD1-score09-3=6<sup>3
|RD1-score09-4=4
|RD1-score09-5=
|RD1-seed10=PR
|RD1-team10= F González
|RD1-score10-1=6
|RD1-score10-2=6<sup>6
|RD1-score10-3=7<sup>7
|RD1-score10-4=6
|RD1-score10-5=

|RD1-seed11=Q
|RD1-team11= R de Voest
|RD1-score11-1=6
|RD1-score11-2=6
|RD1-score11-3=6
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=
|RD1-score12-1=2
|RD1-score12-2=3
|RD1-score12-3=2
|RD1-score12-4=
|RD1-score12-5=

|RD1-seed13=
|RD1-team13= G Dimitrov
|RD1-score13-1=7
|RD1-score13-2=7
|RD1-score13-3=7<sup>7
|RD1-score13-4=
|RD1-score13-5=
|RD1-seed14=Q
|RD1-team14= C-M Stebe
|RD1-score14-1=5
|RD1-score14-2=5
|RD1-score14-3=6<sup>5
|RD1-score14-4=
|RD1-score14-5=

|RD1-seed15=LL
|RD1-team15= G Soeda
|RD1-score15-1=3
|RD1-score15-2=6<sup>4
|RD1-score15-3=2
|RD1-score15-4=
|RD1-score15-5=
|RD1-seed16=12
|RD1-team16= J-W Tsonga
|RD1-score16-1=6
|RD1-score16-2=7<sup>7
|RD1-score16-3=6
|RD1-score16-4=
|RD1-score16-5=

|RD2-seed01=7
|RD2-team01= D Ferrer
|RD2-score01-1=6<sup>6
|RD2-score01-2=6
|RD2-score01-3=4
|RD2-score01-4=6
|RD2-score01-5=6
|RD2-seed02=LL
|RD2-team02= R Harrison
|RD2-score02-1=7<sup>8
|RD2-score02-2=1
|RD2-score02-3=6
|RD2-score02-4=3
|RD2-score02-5=2

|RD2-seed03=Q
|RD2-team03= K Beck
|RD2-score03-1=7<sup>7
|RD2-score03-2=6
|RD2-score03-3=3
|RD2-score03-4=6
|RD2-score03-5=
|RD2-seed04=26
|RD2-team04=
|RD2-score04-1=6<sup>5
|RD2-score04-2=4
|RD2-score04-3=6
|RD2-score04-4=4
|RD2-score04-5=

|RD2-seed05=PR
|RD2-team05= F González
|RD2-score05-1=6
|RD2-score05-2=6
|RD2-score05-3=6
|RD2-score05-4=
|RD2-score05-5=
|RD2-seed06=Q
|RD2-team06= R de Voest
|RD2-score06-1=4
|RD2-score06-2=4
|RD2-score06-3=4
|RD2-score06-4=
|RD2-score06-5=

|RD2-seed07=
|RD2-team07= G Dimitrov
|RD2-score07-1=7<sup>7
|RD2-score07-2=4
|RD2-score07-3=4
|RD2-score07-4=6<sup>8
|RD2-score07-5=
|RD2-seed08=12
|RD2-team08= J-W Tsonga
|RD2-score08-1=6<sup>4
|RD2-score08-2=6
|RD2-score08-3=6
|RD2-score08-4=7<sup>10
|RD2-score08-5=

|RD3-seed01=7
|RD3-team01= D Ferrer
|RD3-score01-1=6
|RD3-score01-2=6
|RD3-score01-3=6
|RD3-score01-4=
|RD3-score01-5=
|RD3-seed02=Q
|RD3-team02= K Beck
|RD3-score02-1=4
|RD3-score02-2=3
|RD3-score02-3=3
|RD3-score02-4=
|RD3-score02-5=

|RD3-seed03=PR
|RD3-team03= F González
|RD3-score03-1=3
|RD3-score03-2=4
|RD3-score03-3=3
|RD3-score03-4=
|RD3-score03-5=
|RD3-seed04=12
|RD3-team04=

6. del
{{16TeamBracket-Compact-Tennis5
| RD1=Prvi krog
| RD2=Drugi krog
| RD3=Tretji krog
|RD4=Četrti krog

|RD1-seed01=16
|RD1-team01= N Almagro
|RD1-score01-1=6<sup>5
|RD1-score01-2=6
|RD1-score01-3=6
|RD1-score01-4=6
|RD1-score01-5=
|RD1-seed02=
|RD1-team02= J Nieminen
|RD1-score02-1=7<sup>7
|RD1-score02-2=3 
|RD1-score02-3=4
|RD1-score02-4=4
|RD1-score02-5=

|RD1-seed03=
|RD1-team03= J Isner|RD1-score03-1=7<sup>7
|RD1-score03-2=6
|RD1-score03-3=7<sup>8
|RD1-score03-4=
|RD1-score03-5=
|RD1-seed04=
|RD1-team04= N Mahut
|RD1-score04-1=6<sup>4
|RD1-score04-2=2
|RD1-score04-3=6<sup>6
|RD1-score04-4=
|RD1-score04-5=

|RD1-seed05=
|RD1-team05= S Devvarman
|RD1-score05-1=6
|RD1-score05-2=4
|RD1-score05-3=
|RD1-score05-4=
|RD1-score05-5=
|RD1-seed06=
|RD1-team06= D Gremelmayr
|RD1-score06-1=4
|RD1-score06-2=2<sup>r
|RD1-score06-3=
|RD1-score06-4=
|RD1-score06-5=

|RD1-seed07=
|RD1-team07= J Mónaco
|RD1-score07-1=6
|RD1-score07-2=2
|RD1-score07-3=2
|RD1-score07-4=6
|RD1-score07-5=4
|RD1-seed08=18
|RD1-team08= M Južni
|RD1-score08-1=4
|RD1-score08-2=6
|RD1-score08-3=6
|RD1-score08-4=4
|RD1-score08-5=6

|RD1-seed09=28
|RD1-team09= D Nalbandian
|RD1-score09-1=7
|RD1-score09-2=6
|RD1-score09-3=6
|RD1-score09-4=
|RD1-score09-5=
|RD1-seed10=
|RD1-team10= J Reister
|RD1-score10-1=5
|RD1-score10-2=2
|RD1-score10-3=3
|RD1-score10-4=
|RD1-score10-5=

|RD1-seed11=
|RD1-team11= F Serra
|RD1-score11-1=6<sup>5
|RD1-score11-2=3
|RD1-score11-3=3
|RD1-score11-4=
|RD1-score11-5=
|RD1-seed12=
|RD1-team12=

7. del

8. del

Viri 
 

Moški posamično
2011